Семён Фи́шелевич Духо́вный () — советский и российский артист оперетты, баритон. Народный артист РСФСР (1981).

Биография 
Родился 28 мая 1934 года в бессарабском местечке Флорешты, в семье юриста (впоследствии прокурора Флорештского и Рышканского районов Молдавской ССР); мать была учительницей начальных классов. В послевоенные годы жил с родителями в Рышканах.

В 1960 году окончил Кишинёвскую консерваторию. Должен был дебютировать в роли Онегина в Воронежском музыкальном театре, однако, будучи в Челябинске, он показался главному режиссёру Свердловского театра музыкальной комедии и в том же 1960 году был принят в труппу театра. Дебютировал в новой постановке В. А. Курочкина — «Севастопольский вальс» К. Листова. 

Мастер героико-драматического амплуа, снялся в фильмах-спектаклях: «Званый вечер с итальянцами» (1970), «Мелодии любви» (1974), «Я люблю оперетту» (1975), «Поздняя серенада» (1979).

В 1988 году покинул театр по состоянию здоровья и в 1990 году переехал в Израиль.

Скончался 24 января 2006 года.

Семья 
 Жена — Нина Григорьевна Духовная, выпускница Кишинёвского сельскохозяйственного института, редактор сельскохозяйственной литературы в Средне-Уральском книжном издательстве.
 Сын — Юрий Семёнович Духовный (род. 1961), режиссёр, выпускник Свердловского государственного театрального института.
 Брат — Лев Фишелевич Духовный (род. 1946), тренер по пауэрлифтингу, педагог-методист, автор научных публикаций, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физкультуры и спорта Украины.

Участие в спектаклях 
 «Вольный ветер» И. Дунаевского — Янго
 «Лисистрата» Г. Дендрино — Ликон
 «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу — Хиггинс
 «Пенелопа» А. Журбина — Клеонт
 «Поздняя серенада» В. Ильина — Гусятников
 «Последняя серенада» — Колясников
 «Принцесса цирка» И. Кальмана — Мистер Икс
 «Севастопольский вальс» К. Листова — капитан Аверин
 «Сердце балтийца» К. Листова — Славка Селиванов
 «Товарищ Любовь» В. Ильина — матрос Кошкин
 «Цыган-премьер» И. Кальмана — Пали Рач
 «Чёрный Дракон» Д. Модуньо — Ринальдо

Роли в кино 
 1962 — Концерт — Дмитрий Аверин, Петри, Вася
 1970 — Званый вечер с итальянцами (фильм-спектакль, творческое объединение «Экран») — Бонифас
 1974 — Мелодии любви (фильм-спектакль) — Раджами, принц Лахорский
 1975 — Я люблю оперетту (фильм-концерт, Свердловск-телефильм, Свердловский театр музыкальной комедии)
 1979 — Поздняя серенада (фильм-спектакль) — Гусятников

Литература

Примечания

Ссылки 
 Семен Духовный на сайте Свердловской музкомедии
 Семен Духовный исполняет партию Пали Рача, запись 1974 года

Родившиеся в Бессарабии
Выпускники Кишинёвского института искусств
Баритоны
Певцы и певицы оперетты в СССР
Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Похороненные в Израиле